8-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин проводился с 27 июля по 8 августа 1964 года в Уфе по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала Софья Огородникова набравшая 13 очков из 17. Второе место заняла Рема Гагарина (12 очков из 17), третье — Янина Аугустинайте (11 очков из 17).

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1964 №5

Соревнования по русским шашкам в Башкортостане
Женщины
Соревнования по шашкам в Уфе
Чемпионаты СССР в 1964 году
Спорт в России в 1964 году
1964 год в шашках
Июль 1964 года
Август 1964 года
1964 год в Башкортостане